Az 1989-es női röplabda-Európa-bajnokságot – amely a 16. női röplabda-Eb volt – az NSZK rendezte 1989. szeptember 2. és szeptember 10. között. Az Eb mérkőzéseinek Hamburg, Karlsruhe és Stuttgart adott otthont. A tornán 12 csapat vett részt, amelyet a Szovjetunió nyert meg.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az érmes csapatok kvalifikálták magukat az 1990-es női röplabda-világbajnokságra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1989-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság N
Női röplabda-Európa-bajnokság